Meat Puppets II — второй альбом американской рок-группы Meat Puppets, выпущенный в апреле 1984 года на лейбле SST Records. Звучание пластинки демонстрирует смену стиля доминирующего на дебютном альбоме коллектива, по-большей части состоявшем из нойзового хардкора с неразборчивым вокалом, в сторону более эклектичной комбинации жанров — от кантри-рока («Magic Toy Missing», «Climbing», «Lost») до медленных акустических баллад («Plateau», «Oh Me»), гитарной психоделии («Aurora Borealis») и хард-рока («Lake of Fire»). Обложка альбома была нарисована фронтменом коллектива Куртом Кирквудом и художником Нилом Холлидеем.

Лейбл Rykodisc переиздал альбом в 1999 году с дополнительными треками и би-сайдами, включая кавер-версию композиции «What to Do» The Rolling Stones.

Американская панк-группа Minutemen, тоже сотрудничавшая с лейблом SST Records, выпустила кавер-версию композиции «Lost» на своём концертном EP Tour-Spiel, а также последнем студийном альбоме 3-Way Tie (For Last). Три песни с этого альбома («Plateau», «Oh, Me» и «Lake of Fire») были исполнены Куртом и Крисом Кирквудами вместе с Nirvana во время акустического концерта этой группы из серии «Unplugged», впоследствии выпущенного в виде записи под названием MTV Unplugged in New York. Благодаря успеху альбома эти композиции стали известны широкой аудитории.

Отзывы критиков 
В обзоре для журнала Rolling Stone (апрель 1984) публицист Курт Лодер описал Meat Puppets II как «один из самых забавных и приятных альбомов» года, отмечая, что группа переросла стиль простой музыкальной бурды превратившись в «своего рода миксер культурной бурды», смешав в своём материале «немного The Byrds… гитары в стиле Хендрикса… и … работу со слогом как на „Blonde on Blonde“». В свою очередь, в рецензии для The Village Voice Роберт Кристгау подчеркнул, что на этой пластинке Курт Кирквуд объединил «дилетантство и авангардизм с домашним уютом», что в сущности привело к появлению звучащего на ней «хладнокровно-безумного кантри» в «психоделическом» ключе.

Музыкальный обозреватель таких изданий, как The Times и Kerrang! Маниш Агарвал так отозвался об альбоме в альманахе 1001 Albums You Must Hear Before You Die:

Наследие 
Альбом был включён в альманах 1001 Albums You Must Hear Before You Die, а также фигурирует в списке «100 лучших альбомов 1980-х» по версии портала Pitchfork Media — на 94-м месте. Помимо этого журнал Slant Magazine поставил пластинку на 91-ю строчку своего рейтинга «Лучших альбомов 1980-х».

Американский писатель  назвал свою дебютный роман «The Whistling Song» в честь финального трека Meat Puppets II. В свою очередь Курт Кирквуд нарисовал обложку для этой книги.

В 2008 году альбом был исполнен целиком на фестивале All Tomorrow Parties в городе , штат Нью-Йорк, в рамках мероприятия под названием , а также в декабре того же года в Лондоне.

Список композиций

Участники записи 
 Курт Кирквуд — ведущий вокал, гитара
 Крис Кирквуд — вокал, бас-гитара
  — ударные
Технический персонал
  — звукоинженер
 Курт Кирквуд, Нил Холлидей — оформление обложки

Примечания

Ссылки
Meat Puppets II (Adobe Flash) at Radio3Net (streamed copy where licensed)

Альбомы SST Records
Альбомы Meat Puppets